«Santa Cruz» hace referencia a varios artículos:

Religión 

 Cruz cristiana, símbolo religioso de la cristiandad, que simboliza el método de ejecución de Jesucristo.
 Santa Cruz (cristianismo), cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret; en el catolicismo es una reliquia de primer orden.
 Santísima Cruz de Pacairigua - reliquia de la catedral de Guatire, Venezuela.
 Santísima Cruz de Pacairigua - poema sinfónico de Vicente Emilio Sojo, Venezuela.
 Fiesta de la Invención de la Santa Cruz, Cruz de mayo o Fiesta de las Cruces (3 de mayo).
 Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, (14 de septiembre).

Organizaciones 

 Hermandad de Santa Cruz (Sevilla).
 Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz (Palencia).
 Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz (Valladolid).
 Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.
 Cofradía de la Vera Cruz (Salamanca).

Antroponimia 

 Santa Cruz (apellido) y variantes.

Personajes 

 Francesc Santacruz i Artigues, escultor barroco catalán.
 Basilio Santa Cruz, pintor peruano.
 Roque González de Santa Cruz, sacerdote jesuita y santo paraguayo.
 Andrés de Santa Cruz, militar y político boliviano, presidente del Perú, de Bolivia y Supremo Protector de la Confederación Peruboliviana.
 Cura Santa Cruz, sacerdote y guerrillero en la Tercera Guerra Carlista.
 José Santacruz Londoño, narcotraficante del Cartel de Cali.
 Roque Santa Cruz, futbolista paraguayo.

Ciencia y educación 

 Colegio Mayor Santa Cruz, institución universitaria de Valladolid, España.

Deporte 

 Club de Deportes Santa Cruz, club de fútbol de la ciudad de Santa Cruz en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins de Chile.
 Club Real Santa Cruz, club de fútbol de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
 Santa Cruz Futebol Clube, club de fútbol de la ciudad de Recife ubicada en la provincia de Pernambuco de Brasil.
 Sport Clube Santa Cruz, club de fútbol de la ciudad de Santa Cruz, ubicada en el estado de Rio Grande do Norte de Brasil.

Divisiones administrativas

Argentina 

 Santa Cruz (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca.
 Santa Cruz (La Pampa), localidad de la provincia de La Pampa.
 Santa Cruz (La Rioja), localidad de la provincia de La Rioja.
 Santa Cruz (Tucumán), localidad de la provincia de Tucumán.
 Provincia de Santa Cruz, provincia de la región patagónica.
 Puerto Santa Cruz, localidad de la provincia de Santa Cruz.
 Villa Santa Cruz del Lago, localidad de la provincia de Córdoba.

Aruba 

 Santa Cruz (Aruba), municipio de la isla de Aruba.

Bolivia 

 Departamento de Santa Cruz (Bolivia), división administrativa.
 Santa Cruz de la Sierra, ciudad del departamento Santa Cruz.
 Santa Cruz de la Sierra (municipio), municipio de Santa Cruz.

Brasil 

 Santa Cruz (Rio de Janeiro), barrio de Río de Janiero.
 Santa Cruz (Pernambuco), ciudad del estado de Pernambuco.
 Santa Cruz do Sul, ciudad del estado de Río Grande do Sul.

Cabo Verde 

 Santa Cruz (Cabo Verde), Municipio de Cabo Verde.

Chile 

 Santa Cruz (Chile), comuna y ciudad de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
 Santa Cruz de Triana, antiguo nombre de la ciudad de Rancagua.
 Departamento de Santa Cruz (Chile), antiguo departamento de la provincia de Colchagua.

Colombia 

 Santa Cruz (La Guajira) de Coquibacoa, primer asentamiento fundado en la América continental por europeos.
 Santa Cruz (Medellín) es una de las comunas de la ciudad de Medellín, así como de uno de sus barrios.
 Santacruz (Nariño), municipio en el departamento de Nariño.
 Santa Cruz de Lorica, municipio en el departamento de Córdoba.
 Santa Cruz de Mompox, municipio en el departamento de Bolívar.

Costa Rica 

 Santa Cruz (Costa Rica) ciudad en la provincia de Guanacaste.
 Cantón de Santa Cruz (Costa Rica), cantón.
 Distrito de Santa Cruz (Costa Rica), distrito.

Cuba 

 Santa Cruz del Norte, municipio.
 Santa Cruz del Sur, municipio.

Ecuador 

 Cantón Santa Cruz (Ecuador), cantón.
 Isla Santa Cruz (Galápagos).

España

Andalucía 

 Santa Cruz (Córdoba), barrio de la ciudad de Córdoba.
 Santa Cruz (Sevilla), barrio de la ciudad de Sevilla.
 Santa Cruz de Marchena, municipio de la provincia de Almería.

Asturias 

 Santa Cruz (Mieres), parroquia civil del concejo asturiano de Mieres.

Aragón 

 Santa Cruz de Grío, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Santa Cruz de la Serós, municipio de la provincia de Huesca.
 Santa Cruz de Moncayo, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Santa Cruz de Nogueras, municipio de la provincia de Teruel.

Canarias 

 Santa Cruz de La Palma, en las Islas Canarias.
 Santa Cruz de Tenerife, ciudad de las Islas Canarias, capital de la provincia y cocapital de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Provincia de Santa Cruz de Tenerife, provincia en las Islas Canarias.

Cantabria 

 Santa Cruz (Molledo), localidad del municipio de Molledo, Cantabria.
 Santa Cruz de Bezana, localidad y municipio de Cantabria.
 Santa Cruz (Guriezo), localidad del municipio de Guriezo, Cantabria.
 Santa Cruz (Rasines), localidad del municipio de Rasines, Cantabria.

Castilla y León 

 Santa Cruz de Abranes, localidad del municipio Pedralba de la Pradería.
 Santa Cruz de Boedo, municipio de la provincia de Palencia.
 Santa Cruz de Pinares, municipio de la provincia de Ávila.
 Santa Cruz de la Salceda, municipio de la provincia de Burgos.
 Santa Cruz de los Cuérragos, localidad del municipio Manzanal de Arriba.
 Santa Cruz del Valle, municipio de la provincia de Ávila.
 Santa Cruz de Yanguas, municipio de la provincia de Soria.

Castilla-La Mancha 

 Santa Cruz (Albacete), barrio de Albacete.
 Santa Cruz de la Zarza, municipio de la provincia de Toledo.
 Santa Cruz de los Cáñamos, en la provincia de Ciudad Real.
 Santa Cruz del Retamar, municipio de la provincia de Toledo.
 Santa Cruz de Moya, municipio de la provincia de Cuenca.
 Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad Real.

Extremadura 

 Santa Cruz de la Sierra (España), municipio de la provincia de Cáceres.
 Santa Cruz de Paniagua, municipio de la provincia de Cáceres.

Galicia 
Santa Cruz (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
Santa Cruz (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
Santa Cruz de Grou, parroquia del concello de Lobeira.
A Santa Cruz (Lobeira), lugar de dicha parroquia.
Santa Cruz de Moeche, parroquia del concello de Moeche.
Santa Cruz de Montaos, parroquia del concello de Ordes.
Santa Cruz de Parga, parroquia del concello de Guitiriz.
Santa Cruz da Rabeda, lugar y parroquia del concello de San Cibrao das Viñas.
Santa Cruz da Retorta, parroquia del concello de Guntín.
Santa Cruz de Ribadulla, parroquia del concello de Vedra.
Santa Cruz de Rubiacós, parroquia del concello de Nogueira de Ramuín.
Santa Cruz (Nogueira de Ramuín), lugar de dicha parroquia.
Santa Cruz do Salto, parroquia del concello de Cabanas.
Santa Cruz de Viana, parroquia del concello de Chantada.
Santa Cruz (Chantada), lugar de dicha parroquia;
Santa Cruz do Valadouro, parroquia del concello de O Valadouro.

Murcia 

 Santa Cruz (Murcia), pedanía del municipio de Murcia.

País Vasco 

 Santa Cruz de Arcentales, localidad del municipio de Arcentales de la provincia de Vizcaya.

Valencia 

 Santa Cruz (Alicante), barrio de la ciudad de Alicante.

EE.UU. 

 Santa Cruz (California), ciudad del condado del mismo nombre en California.
 Condado de Santa Cruz (Arizona), condado del estado de Arizona.
 Condado de Santa Cruz (California), condado del estado de California.

Filipinas 

 Santa Cruz de Ilocos, municipio de la provincia de Ilocos del Sur.
 Santa Cruz de Laguna, capital de la provincia de Laguna.
 Santa Cruz de Mindoro, municipio de la provincia de Mindoro Occidental.
 Santa Cruz de Napo, municipio de la provincia de Marinduque.
 Santa Cruz de Zambales, municipio de la provincia de Zambales.

Guatemala 

 Santa Cruz del Quiché; municipio del Departamento del Quiché.
 Santa Cruz La Laguna, municipio del Departamento de Sololá.
 Santa Cruz Muluá, municipio del Departamento de Retalhuleu.
 Santa Cruz Verapaz; municipio del Departamento de Alta Verapaz.

Italia 
 Santa Cruz (Trieste)

México 

 Santa Cruz (Chiapas), localidad del estado de Chiapas.
 Santa Cruz (Guerrero), localidad del estado de Guerrero.
 Santa Cruz (Sonora), municipio del estado de Sonora.
 Santa Cruz (Tixkokob), localidad del estado de Yucatán.
 Barrio Santa Cruz (Distrito Federal), Barrio de la Ciudad de México.
 Santa Cruz de Juventino Rosas, ciudad y municipio del estado de Guanajuato.

Panamá 

 Santa Cruz (Renacimiento), localidad del distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.
 Santa Cruz (San Félix), localidad del distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

Paraguay 

 San Roque González de Santa Cruz (Paraguay), localidad del departamento de Paraguari.

Perú 

 Distrito de Santa Cruz (Alto Amazonas) distrito de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto.
 Distrito de Santa Cruz (Cutervo) distrito de la provincia de Cutervo en el departamento de Cajamarca.
 Distrito de Santa Cruz (Huaylas) distrito de la provincia de Huaylas en el departamento de Áncash.
 Distrito de Santa Cruz (Palpa) distrito de la provincia de Palpa en el departamento de Ica.
 Distrito de Santa Cruz (Santa Cruz) distrito de la provincia de Santa Cruz en el departamento de Cajamarca.
 Distrito de Santa Cruz de Andamarca distrito de la provincia de Huaral en el departamento de Lima.
 Distrito de Santa Cruz de Chuca distrito de la provincia de Santiago de Chuco en el departamento de La Libertad.
 Distrito de Santa Cruz de Cocachacra distrito de la provincia de Huarochirí en el departamento de Lima.
 Distrito de Santa Cruz de Flores distrito de la provincia de Cañete en el departamento de Lima.
 Distrito de Santa Cruz de Toledo distrito de la provincia de Contumazá en el departamento de Cajamarca.
 Provincia de Santa Cruz (Perú), división administrativa del departamento de Cajamarca.

Polonia 

 Santa Cruz (voivodato), voivodato (provincia).

Portugal 

 Santa Cruz (Lagoa), freguesia del municipio de Lagoa, en las islas Azores.
 Santa Cruz (Madeira), ciudad de la isla de Madeira.
 Santa Cruz da Graciosa, poblado de la isla Graciosa en las Azores.
 Santa Cruz da Graciosa (freguesia), freguesia del municipio de Santa Cruz da Graciosa, en las Azores.
 Santa Cruz das Flores, poblado de la isla de Flores, en las Azores.
 Santa Cruz das Flores (freguesia), freguesia del municipio de Santa Cruz das Flores, en las Azores.

República Dominicana 

 Santa Cruz de Barahona, ciudad del oeste del país y capital de la provincia de Barahona.
 Santa Cruz del Seibo, ciudad del este del país y capital de la provincia de El Seibo.
 Santa Cruz de Mao, ciudad del norte del país y capital de la provincia Valverde.

Venezuela 

 Santa Cruz de Aragua, localidad del estado de Aragua.
 Santa Cruz de Mora, ciudad del estado de Mérida.

Confederación Perú-Boliviana 

 Departamento de Santa Cruz (Confederación Perú-Boliviana); antiguo departamento de segundo nivel administrativo.

Geografía

Hidrografía 

 Río Santa Cruz (desambiguación)
 Río St. Croix

Islas 

 Isla Santa Cruz (desambiguación).

Empresas 

 Santa Cruz Operation, empresa de Estados Unidos desarrolladora de Unix.
 Santa Cruz Bicycles, empresa de Estados Unidos fabricante de bicicletas de alta gama.

Música 

 Santa Cruz (banda),  banda de hard rock y glam metal finlandés.